Hohenzollern kan  syfta på:

Hohenzollern – ett tyskt furstehus
Burg Hohenzollern – en restaurerad, ursprungligen medeltida borg i Baden-Württemberg i Tyskland
Provinsen Hohenzollern – en de facto preussisk provins 1850-1946
Hohenzollern-Sigmaringen – en tyska adelsätt och  Grevskap/Furstendöme 1576–1850
Hohenzollern-Hechingen – ett tyskt furstendöme 1576–1850
Hohenzollern-Haigerloch – ett territorium i Tysk-romerska riket

Se även
Hohenzollernmuseet – ett tidigare museum i Berlin, inrymt i Schloss Monbijou
SMS Hohenzollern (fartyg, 1880) – ett kejsarskepp i Tyska riket
SMS Hohenzollern (fartyg, 1892) – ett kejsarskepp i Tyska riket